Wüsthoff (Wuesthoff, Wuysthoff) ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Wuesthoff, US-amerikanischer Autorennfahrer
 Carl Wüsthoff (1902–1992), deutscher Schriftsteller
 Erna Wüsthoff (1926–1997), deutsche Badmintonspielerin
 Franz Wuesthoff (1896–1992), deutscher Rechtsanwalt
 Freda Wuesthoff (1896–1956), deutsche Physikerin, Patentanwältin und Pazifistin
 Gerrit van Wuysthoff  (auch Geraerd Wuesthoff; lebte im 17. Jahrhundert), niederländischer Kaufmann der Niederländischen Ostindienkompanie
 Günther Herzfeld-Wüsthoff (1893–1969), deutscher Antiquar, Privatgelehrter und Schriftsteller
 Klaus Wüsthoff (1922–2021), deutscher Komponist
 Kurt Wüsthoff (1897–1926), deutscher Jagdflieger

Siehe auch
 Westhof
 Westhoff
 Woesthoff
 Wüsthof